Рома́н Степа́нов:
 Степанов, Роман Анатольевич (род. 1986) — украинский футболист.
 Степанов, Роман Юрьевич (род. 1991) — белорусский футболист.